Kirchhofen ist der Name folgender Orte:

 Kirchhofen (Spreenhagen), Ortsteil von Spreenhagen, siehe  Spreenhagen#Eingemeindungen
 Kirchhofen (Sarnen), Ortsteil  der Gemeinde Sarnen, Kanton Obwalden, Schweiz
 Kirchhofen, Ortsteil in der Gemeinde Ehrenkirchen, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg, Deutschland

Siehe auch
 Kirchhoven
 Kirchhof